In J.R.R. Tolkiens fictieve wereld Midden-aarde is Náin een dwerg uit de IJzerheuvels.

Náin was de zoon van Grór, die het dwergenrijk van de IJzerheuvels stichtte. Toen Azog, de ork, Thrór had gedood was een oorlog uitgebroken tussen de dwergen en de orks. Uiteindelijk leidde dit tot de een slag voor de poorten van Khazad-Dûm, de Slag van Azanulbizar, waarbij Náin net als talloze dwergen om het leven kwam.

Zijn vader werd daarom opgevolgd door zijn zoon, Dáin IJzervoet, die later bij de Slag van de Vijf Legers en in de Oorlog om de Ring een belangrijke rol speelde.

Lijn van Durin de Onsterfelijke 

Nain